New Hope puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
New Hope (Alabama)
New Hope (Minnesota)
New Hope (Misisipi)
New Hope (Pensilvania)
New Hope (Texas)